Pasquali ima više značenja:
 Pasquali, Verona
 Pasquali, Vicenza